Tatiana Borísovna Dmítrieva (; 21 de diciembre de 1951 - Moscú, 1 de marzo de 2010) fue una psiquiatra y política rusa.

Obra 
Dmítrieva escribió durante su carrera de más de 300 trabajos técnicos.

Algunas publicaciones 
 «Комментарии к законодательству Российской Федерации в области психиатрии» ("Comentarios a la legislación de la Federación Rusa en el campo de la psiquiatría" (Sociedad. Ed. М. 1997);

 «Криминальная агрессия женщин с психическими расстройствами» ("Agresión criminal de mujeres con trastornos mentales") (в соавторстве с К. Л. Иммерманом, М. А. Качаевой, Л. В. Ромасенко, М., 1998);

 «Клиническая нейрохимия в психиатрии» ("La neuroquímica clínica en psiquiatría") (в соавторстве с Б. М. Коганом, А. З. Дроздовым, М., 1998);

 «Очерки социальной психиатрии» ("Ensayos sobre psiquiatría social") (ed. TB Dmitrievaред, М. 1998);

 «Новое российское законодательство и актуальные проблемы судебной психиатрии» ("Nueva legislación rusa y problemas actuales de la psiquiatría forense".) (М. 1998);

Fue miembro de la Academia Rusa de Ciencias Médicas y fue homenajeada también con la Orden al Mérito por la Patria.

Referencias 

Médicas de Rusia
Psiquiatras de Rusia
Políticas de Rusia
Diputados de Rusia
Políticos de Rusia del siglo XX
Médicos de Rusia del siglo XX
Médicos de Rusia del siglo XXI
Escritoras de Rusia
Escritores de divulgación científica
Galardonados con la Orden al Mérito por la Patria
Fallecidos en Moscú
Rusas del siglo XX